

Astronomia 
 20590 Bongiovanni – asteroide della fascia principale

Persone 
 Adrien Bongiovanni (1999) – calciatore belga
 Angelo Bongiovanni di Castelborgo (1802-1862) – generale italiano
 Bartolomeo Bongiovanni (1791-1864) – pittore, scultore, architetto e cesellatore italiano
 Bruno Bongiovanni (1947) – storico italiano
 Daniele Bongiovanni (1986) – pittore e accademico italiano
 Giannetto Bongiovanni (1890-1964) – giornalista e scrittore italiano
 Giorgio Bongiovanni (1926) – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Giuseppe Bongiovanni (XVIII secolo) – pittore
 Giuseppe Bongiovanni (...–1915) – arbitro di calcio e calciatore italiano
 Lidia Bongiovanni (1914-1998) – velocista e altista italiana.
 Luigi Bongiovanni (1866-1941) – generale e politico italiano
 Mariolina Bongiovanni Bertini (1947) – docente e critica letteraria italiana
 Nino Bongiovanni, propr. Nino Bongiovanni (1930) – ex giocatore di baseball e cestista italiano
 Nuccia Bongiovanni (1930-1970) – cantante italiana
 Renzo Bongiovanni Radice (1899-1970) – pittore italiano
 Rosalba Bongiovanni (1949) – doppiatrice italiana
 Bongiovanni da Cavriana (XIII secolo) – poeta e religioso italiano

Altro 
 Bongiovanni – casa discografica e musicale italiana di opera lirica